Cerchi – antica famiglia patrizia fiorentina
 Cerchi – sotto-zone dell'Inferno di Dante
 Cerchi – album di Patty Pravo del 1982
 Cerchi – singolo degli Eugenio in Via Di Gioia del 2018

Pagine correlate 
 Cerchio (disambigua)
 Il cerchio
 Circle
 The Circle